Kossuthkifli (2012) Fehér Béla regénye
 Kossuthkifli 2013–15-ben készült magyar televíziós filmsorozat